El Barclaycard Arena (llamado originalmente Color Line Arena) es un pabellón deportivo multiusos localizado en Hamburgo, Alemania que se inauguró en 2002 y tiene capacidad para 16.000 personas sentadas. Se encuentra al lado del estadio de fútbol Imtech Arena y junto al reciente Volksbank Arena en el barrio de Bahrenfeld.

Allí juegan de local los equipos HSV Hamburg de balonmano y Hamburg Freezers de hockey sobre hielo. Además, albergó la fase final del Campeonato Mundial de Balonmano Masculino de 2007 y varios combates de boxeo de Wladimir Klitschko.

El pabellón se comenzó a construir en junio de 2001 y se inauguró en noviembre de 2002, la estructura tiene unos 150 metros de largo y 110 de ancho y cuenta con una altura de 33 metros. La capacidad máxima de la sala es 16.000 visitantes en los eventos deportivos al eliminar los interiores. Los costes de construcción ascendieron aproximadamente a 83 millones de euros, pero a día de hoy la inversión ha llegado alrededor de los 100 millones. La construcción del pabellón fue financiada por el empresario finlandés Harkimo Harry junto con fondos públicos de la ciudad de Hamburgo, Harkimo compró el terreno por un precio simbólico a cambio de ejecutar mejoras en la infraestructura de la ciudad, como comienzo pagó  6,1 millones de Euros (12 millones de marcos alemanes). En octubre de 2007 el pabellón deportivo fue vendido  a Anschutz Entertainment Group por el precio de 75 millones de €.

Conciertos
El 8 de octubre de 2003, la cantante estadounidense Mariah Carey se presentó junto a su Charmbracelet World Tour.

En noviembre de 2005, la empresa de entretenimiento WWE organizó un evento como parte del tour Survivor Series.

El músico Sting realizó un concierto aquí durante su gira Symphonicities el 19 de octubre de 2010, junto con la Royal Philharmonic Orchestra.

Lady Gaga junto al Joanne World Tour se presentó el 24 de enero de 2018, donde obtuvo 10,587 espectadores.

La cantante Colombiana Shakira se presentó el 3 de junio de 2018, como primer show de su gira El Dorado World Tour, donde obtuvo 15,840 espectadores

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha Técnica 
 Fotos del O2 World Hamburg
 Pabellón O2 World en Google Maps

Estadios cubiertos de Alemania del siglo XXI
Instalaciones deportivas de Hamburgo
Arquitectura de Alemania de 2002
Pabellones de balonmano de Alemania
Deporte en Alemania en 2002